Dutow ist der Name von

 Alexander Iljitsch Dutow (1879–1921), russischer Kosakenführer
 Nikolai Grigorjewitsch Dutow (1938–1992), sowjetisch-russischer Langstreckenläufer